Asín ist ein Ort und eine Gemeinde in der Provinz Saragossa in der Autonomen Region Aragón in Spanien. Sie zählte  Einwohner am .

Lage 
Asín liegt etwa 95 Kilometer nordnordwestlich von Saragossa im Pyrenäenvorland in einer Höhe von .

Bevölkerungsentwicklung 
Demographische Daten für Asín von 1900 bis 2021:

Sehenswürdigkeiten 
 Mariä-Rosenkranz-Kirche (Iglesia de Santa María del Rosario) aus dem 12./13. Jahrhundert

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Aragonien